Rodolfo Díaz (1918-1993), joueur mexicain de basket-ball ;
 Rodolfo Díaz (1946-), boxeur philippin.